Thapsia moniza är en flockblommig växtart som beskrevs av Ramón Masferrer y Arquimbau. Thapsia moniza ingår i släktet Thapsia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
moniza